Biografies:
 Doctor Mabuse, personatge de ficció creat per l'escriptor Norbert Jacques, que ha aparegut en diverses adaptacions cinematogràfiques
 Jan Gossaert, conegut com Jan Mabuse (1472 – 1533), pintor flamenc del Renaixement
 Motsi Mabuse (n. 1981), ballarina sud-africana
 Oti Mabuse (n. 1990), ballarina i presentadora sud-africana
 Sipho Mabuse (n. 1951), cantant sud-africà

 Cinema:
 Dr. Mabuse, der Spieler, pel·lícula muda alemanya de 1922 dirigida per Fritz Lang
 Das Testament des Dr. Mabuse, pel·lícula alemanya de 1933 dirigida per Fritz Lang
 Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, pel·lícula alemanya de 1960 dirigida per Fritz Lang
 Im Stahlnetz des Dr. Mabuse, pel·lícula alemanya de 1961 dirigida per Harald Reinl
 Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse, pel·lícula alemanya de 1962 dirigida per Harald Reinl
 Scotland Yard jagt Dr. Mabuse, pel·lícula alemanya de 1963 dirigida per Paul May
 Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse, pel·lícula alemanya de 1964 dirigida per Hugo Fregonese
 La venganza del doctor Mabuse, pel·lícula espanyola de 1972 dirigida per Jesús Franco